Софийская духовная семинария имени прп. Иоанна Рыльского () — среднее специальное учебное заведение Болгарской православной церкви. Наряду с Пловдивской семинарией является главной кузницей кадров Болгарской церкви.

История 
Основана в 1876 году как Самоковское богословское училище. В 1903 году при участии царя Фердинанда I семинария переводится в Софию в район современного квартала Лозенец.

С 1944 по 1946 год комплекс семинарских зданий был передан в пользование Советской армии, с 1946 по 1950 году — Союзу болгаро-советской дружбы. Все это время семинария продолжала использовать малую часть семинарских зданий, пока в 1950 году власти не потребовали полного её перемещения в Черепишский монастырь. С 1950 года в семинарских корпусах размещают Дворец пионеров.

Весной 1990 года комплекс семинарских зданий и прилегающая территория были возвращены Софийской духовной семинарии.

В настоящее время в семинарии обучается 160 студентов в возрасте от 14 до 19 лет по пятилетнему курсу и 116 студентов с оконченным средним образованием в возрасте выше 20 лет по ускоренному — двухлетнему курсу.

Ректоры 
 Йоаким Бакалов (1903—1904)
 архимандрит Климент (Шивачев) (1904—1906)
 архимандрит Неофит (Караабов) (1906—1912)
 архимандрит Макарий (Стамов) (1912—1916)
 Йоаким Бакалов (1916—1917)
 епископ Драговитийский Павел (Константинов) (1917—1923)
 архимандрит Климент (Янев) (март — август 1923)
 епископ Величский Михаил (Чавдаров) (1923—1926)
 архимандрит Борис (Разумов) (1926—1931)
 епископ Траянопольский Анфим (Шивачев) (1931—1936)
 епископ Смолянский Евлогий (Георгиев) (1936—1938)
 епископ Драговитийский Харитон (Вылчев-Аджамовский) (1938—1941)
 архимандрит Николай (Кожухаров) (1941—1944)
 Атанас Караянев (1944—1946)
 епископ Смолянский Тихон (Казасов) (1946—1971)
 епископ Браницкий Герасим (Боев) (1971—1986)
 архимандрит Иоанн (Стойков) (1 июля 1986—1987)
 протопресвитер Николай Шиваров (1987—1988)
 епископ Знепольский Игнатий (Димов) (1988—1990)
 епископ Константийский Григорий (Стефанов) (1990—1994)
 епископ Знепольский Игнатий (Димов) (март — июнь 1994)
 архимандрит Серафим (Геновский) (1994—1996)
 епископ Величский Сионий (Радев) (1996—2009)
 архимандрит Сергий (Шапков) (1 июля 2009 — 30 ноября 2010)
 ставрофорный иконом Захарий Дечев (30 ноября 2010 — ноябрь 2011)
 Димитр Костадинов (16.11.2011 — 12.06.2017)
 епископ Браницкий Пахомий (Лозанов) (с 13.06.2017)

Известные выпускники 

 Максим (Патриарх Болгарский)
 Борис Недков (1910—1975) — болгарский востоковед тюрколог.
 Геласий (Михайлов), митрополит Нью-Йоркский
 Борис (Добрев), епископ Агатонийский
 Николай (Севастиянов), митрополит Пловдивский
 Феоктист (Димитров), представитель Болгарского Патриархата в Москве

Примечания

Ссылки 
 
 Православие.ру
 Софийска Духовна Семинария «Св. Иоан Рилски»

Появились в 1876 году в Болгарии
Религия в Самокове
Религия в Софии
Учебные заведения Софии